Le nom de Brompton peut désigner:

Toponymie

District de Brompton, à Londres.
Brompton, village et paroisse civile du Yorkshire du Nord.

Lac Brompton, un plan d'eau de la municipalité de canton de Orford, dans la MRC de Memphrémagog, dans la région administrative de l'Estrie, au Québec.
Petit lac Brompton, un plan d'eau dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, dans la MRC Le Val-Saint-François, dans la région administrative de l'Estrie, au Québec.
L'arrondissement de Brompton, à Sherbrooke (Québec)
Saint-Denis-de-Brompton, une municipalité de la MRC de Le Val-Saint-François, dans la région administrative de l'Estrie, au Québec..
 Saint-François-Xavier-de-Brompton, une municipalité de la MRC de Le Val-Saint-François, dans la région administrative de l'Estrie, au Québec.

Patronyme
John Brompton (? - v. 1464), moine cistercien

Industrie
Brompton Bicycle

Voir aussi
Bromptonville, ancienne ville du Québec (Canada)
Saint-Denis-de-Brompton, municipalité du Québec (Canada)
Saint-François-Xavier-de-Brompton, municipalité du Québec (Canada)
West Brompton, secteur de Londres